4story és un joc de rol en línia que pertany a l'empresa alemanya de videojocs GameForge. És similar a altres jocs de la mateixa empresa com per exemple: Metin2.
És gratuït, com tota la resta de jocs de GameForge, però l'usuari pot adquirir una sèrie d'extres opcionals a canvi d'una petita quantitat econòmica, que a la llarga, pot portar a grans sumes.

La Jugabilitat 
Com tots els jocs de rol en línia, el 4Story està ambientat en l'època medieval. Té dos servidors ( Lapiris i Xhadra ); a cadascun dels quals hi ha vuit canals. El joc presenta dos regnes: Derion i Valorian; l'usuari ha d'escollir a quin dels dos hi vol anar i dur a terme diverses activitats com: explorar l'entorn, lluitar contra monstres i jugadors, completar missions, etc. Aquest també ha d'escollir el rol del seu personatge d'entre sis possibles: el sacerdot, el mag, el guerrer, l'arquer, l'invocador i el corredor de les ombres. El personatge pot millorar les seves habilitats i fer-se més fort ascendint de nivell (hi ha 90 nivells).

L'objectiu del joc consisteix a realitzar missions. En complir cadascuna d'aquestes, el personatge és recompensat amb diners i punts d'experiència. Matar personatges del regne enemic també dona punts i aquests poden ser usats per a crear armes més poderoses o també per a ser venuts.

Els Regnes 
Els dos regnes principals del joc són Valorian i Derion. Es troben en conflicte. N'hi ha un tercer, Gor, que és mercenari.

El Valorian 
És un país governat per un antic soldat. Els valorians destaquen com a potència militar.

El Derion 
És un país de mags i exploradors governat per l'antic Primer Ministre d'Iberian. Derion destaca com a potència màgica i fantàstica.

El Gor 
És un país que fou fundat a la regió de Pandeon, una ciutat sagrada que esdevingué el centre de l'imperi. Les principals activitats de Gor són el comerç i l'agricultura.

Les Races 
Iberian presenta tres races diferents: la humana, la felina i les fades.

Els Humans 
Les característiques físiques dels humans són la flexibilitat, la rapidesa i la força. Són intel·ligents i tenen capacitat per usar la tecnologia.
Tenen una gran capacitat d'adaptació i són molt resistents davant la màgia.

Els Felins 
Els felins són criatures fortes i persistents. Són amants de la naturalesa i tenen una gran capacitat per a la lluita de cos a cos.

Les Fades 
Les fades es distingeixen pels seus poders mentals i per les seves habilitats màgiques.
Presenten una saviesa i una intel·ligència gairebé sense límits.

Els Tipus de personatges 
Els tipus de personatges que hi ha al 4Story són: el mag, el sacerdot, el guerrer, l'arquer, l'invocador i el corredor de les ombres.
 El Mag: és el personatge màgic amb un paper molt important, ja que el seu atac és el més fort. Usa una vareta.
 El Sacerdot: és el personatge de suport que presenta la capacitat de curar els altres. Està equipat amb una vareta i amb un llibre màgic.
 El Guerrer: és el personatge que pot servir per atacar o per defensar. Està armat amb una destral, una espasa, i un escut.
 L'Arquer: és el personatge d'atac molt veloç. Equipat amb un arc o bé una ballesta.
 L'Invocador: és el personatge màgic amb un atac més baix que el del mag o el del sacerdot, però que pot invocar una mascota perquè l'ajudi a atacar. Està equipat amb una vareta.
 El Corredor de les ombres: és el personatge que serveix per atacar per sorpresa. Pot esdevenir invisible. Equipat amb urpes.

Enllaços externs 
  Web del joc
 Descàrrega del joc

Referències 

Videojocs de rol